Les qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du monde de rugby à XV 2019 opposent différentes nations sur plusieurs tours de compétition du  au . Le vainqueur du tour 3 participe directement à la compétition finale au titre dAfrique 1'', tandis que le deuxième de ce tour joue un barrage contre une équipe européenne.

 Liste des participants aux qualifications Division 1C 2016 
 
 Silver Cup 2017 
 
 Gold Cup 2018'''

Tour 1

Division 1C 2016  

La compétition se déroule au stade du COC, à Casablanca au Maroc du  au .

Détails des résultats

Classement 

 

|}

Tour 2

Silver Cup 2017 

Les matchs se disputent sous forme de tournoi organisé au Maroc du 5 juillet au .

Tableau

Tour 3

Gold Cup 2018

Détails des résultats

Classement 

|}

Notes et références

Liens externes 

  Site officiel de l'IRB
  Site officiel de la Coupe du monde 2019

Qualifications Afrique
Rugby à XV en 2016
Rugby à XV en 2017
Rugby à XV en 2018
Rugby à XV en Afrique